El municipio de West Union (en inglés: West Union Township) es un municipio ubicado en el condado de Todd en el estado estadounidense de Minnesota. En el año 2010 tenía una población de 268 habitantes y una densidad poblacional de 3,5 personas por km².

Geografía 
El municipio de West Union se encuentra ubicado en las coordenadas . Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, el municipio tiene una superficie total de 76.61 km², de la cual 74,57 km² corresponden a tierra firme y (2,66 %) 2,04 km² es agua.

Demografía 
Según el censo de 2010, había 268 personas residiendo en el municipio de West Union. La densidad de población era de 3,5 hab./km². De los 268 habitantes, el municipio de West Union estaba compuesto por el 98,51 % blancos, el 1,12 % eran amerindios, el 0,37 % eran asiáticos. Del total de la población el 0 % eran hispanos o latinos de cualquier raza.

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de Minnesota
Localidades del condado de Todd (Minnesota)